Читарум (, ) — река в Западной Яве в Индонезии. Река играет важную роль в жизни людей из Западной Явы, так как она используется для поддержки сельского хозяйства, водоснабжения, промышленности, канализации и т. д. В настоящее время река сильно загрязнена в результате деятельности человека; в бассейне реки проживает около пяти миллионов человек.

5 декабря 2008 года Азиатский банк развития выделил 500 млн долл. кредита для очистки реки, назвав её самой грязной рекой мира.

См. также 
 Список рек Индонезии

Примечания

Топографическая карта 
  — устье реки

Ссылки 
 

Реки, впадающие в Яванское море
Реки Явы
Западная Ява